O Football Club Norma Tallinn foi um clube de futebol da Estónia. O FC Norma Tallinn tornou-se o primeiro campeão da Estónia, após o colapso da União Soviética. Norma também venceu a Taça da Estónia em 1994. O clube foi rebaixado para a segunda divisão em 1995 e para terceira no ano seguinte. O clube foi dissolvidas após a temporada 1996/1997.

Títulos 
Meistriliiga: (2)
1992, 1992–93

Copa da Estónia: (1)
1993-94

Campeonato SSR Estônia: (5)
1964, 1967, 1970, 1979, 1988

Copa SSR Estônia: (6)
1962, 1965, 1971, 1973, 1974, 1989

Fonte:

Ligações externas 
Wildstats

Norma Tallinn
Clubes de futebol fundados em 1959
Clubes de futebol extintos em 1997